Terreaux ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Terreaux (1921–2015), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Place des Terreaux, rechteckiger Platz im Zentrum von Lyon